Выезжелогский сельсовет - сельское поселение в Манском районе Красноярского края.

Административный центр - деревня Выезжий Лог.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 3 населённых пункта:

Местное самоуправление 
 Выезжелогский сельский Совет депутатов
Дата избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 4 года. Количество депутатов:  7

 Глава муниципального образования
 Персман Владимир Эльмарович. Дата избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 4 года

Примечания 

Муниципальные образования Манского района
Сельские поселения Красноярского края